Umpiérrez ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Umpiérrez (* 1983), uruguayische Fußballschiedsrichterin
 Gabriel Umpiérrez (* 1970), uruguayischer Leichtathlet
 José Luis Umpiérrez, uruguayischer Kanute
 Rubén Umpiérrez (* 1956), uruguayisch-französischer Fußballspieler